Блокада Барселоны была попыткой испанских войск вернуть Барселону во время Пиренейской войны, являющаяся частью наполеоновских войн. Блокада, длившаяся с сентября по декабрь 1808 года, окончилась в пользу французов.

Предыстория 
2 мая 1808 года граждане Мадрида восстали против французского военного присутствия, а через три дня Фердинанд VII под давлением Наполеона вернул корону своему отцу, который передал её Наполеону, а тот 10 мая отдал её своему брату Жозефу Бонапарту.

23 мая вспыхнуло восстание в Валенсии, а 28 мая в Лериде, что привело к созданию хунт в Игуаладе, Лериде, Тортосе и Жироне. Генерал Дюэм столкнулся с угрозой своим линиям связи с Францией, поскольку Росас, Жирона и Остальрик были заняты испанскими войсками, которые могли из союзников вот-вот стать врагами. В этот момент он получил приказы об отправке подкрепления в Сарагосу и Валенсию, и решил отправить две колонны своих войск, которые не были ветеранами Великой Армии. Первая под командованием генерала Франсуа Ксавье де Шварца была направлена в Сарагосу с приказом пройти через Игуаладу, Манресу, Серверу и Лериду, а вторая под командованием Жозефа Шабрана в Валенсию через Таррагону, Тортосу и Нулес. Испанский гарнизон Барселоны составлял только 2-й батальон полка Reales Guardias Valon, который был разоружён 11 ноября 1808 года, и его солдаты считались военнопленными.

Первая колонна была разбита 6 июня в первой из битв при Бруке регулярными солдатами и каталонскими ополченцами, а вторая благополучно пришла в Таррагону 7 июня. Как только стало известно о поражении при Бруке, Дюэм приказал Шабрану вернуться в Барселону. На обратном пути 9 июня в Арбосе французская колонна также была атакована повстанцами, ободрёнными победой при Бруке. Реакция наполеоновских солдат была безжалостной — они сожгли деревню и убили более ста человек.

Испанские войска окружили занятую французами Барселону, изолированную от других оккупированных территорий, где только Жирона всё ещё продолжала сопротивление. После неудачной экспедиции в Жирону, приведшей к первой и второй осаде, Гийом Филибер Дюэм сосредоточил свою армию возле Барселоны, между долинами рек Льобрегат и Бесос и горным хребтом Серралада-Литораль, который доминирует над городом.

12 октября 1808 года на Эрфуртском конгрессе Наполеон заключил с Александром I формальный союзный договор в духе Тильзитского мира, что позволило ему сократить число солдат на восточноевропейском фронте и сосредоточить свои войска на Пиренейском полуострове.

Силы сторон

Французские войска 
Французская армия окружила город траншеями. Дивизия генерала Жозефа Шабрана занимала позиции на севере, в Сан-Андреу-де-Паломар, Орта и Вила-де-Грасиа, а дивизия генерала Жозефа Леки — в Саррии, Сан-Пере-Мартир, Сан-Фелиу-де-Льобрегат, Корнелья-де-Льобрегат и Оспиталет.

Испанские войска 
Испанские войска Каталонии находились под командованием капитана генерала Доминго де Трагьи, маркиза Паласио, который в июле высадился в Таррагоне. Регулярные войска под командованием графа Калдагеса были развернуты на правом берегу Льобрегата, в то время как 3710 микелетов полковника Франсиско Миланса дель Боша контролировали французские позиции со стороны Бесососа. С подкреплением с Балеарских островов, Гранады и Португалии маркиз Паласио разбил лагерь в Сан-Бой-де-Льобрегат с продовольствием и боеприпасами.

Первые стычки

2 сентября. Битва при Сан-Бой-де-Льобрегат 
Узнав о существовании лагеря, 2 сентября Дюэм решил напасть на него. Итальянцы и неаполитанцы под командованием генерала Милошевица пересекли Льобрегат через брод в Сан-Жоан-Деспи, пока на мостах Молинс-де-Рей и в Эль-Прат-де-Льобрегат велись отвлекающие атаки. На утро следующего дня три колонны итальянских войск нанесли поражение испанцам и захватили три пушки, одежду, боеприпасы, еду и сотню пленных, понеся незначительные потери.

2-7 сентября. Сражение при Сан-Андреу-де-Паломар 
В то же самое время, когда французы атаковали Льобрегат, микелеты дель Боша вошли в Сан-Андреу-де-Паломар, который был временно покинут, но французский резерв вынудил их отступить к верховьям реки. После отхода микелетов французы решили атаковать лагерь Сан-Андреу двумя колоннами, первая из которых, возглавляемая полковником Латуром, атаковала по центру, а вторая колонна генерала Дево окружила лагерь справа. Две колонны атаковали одновременно, и застигнутые врасплох микелеты разбежались во всех направлениях; лишь через три дня они собрались в новом лагере в Сан-Херони-де-ла-Муртра.

10 октября. Нападение на лагерь микелетов в Сан-Херони-де-ла-Муртра 
Из монастыря Сант-Херони-де-ла-Муртра (Бадалона) микелеты Миланса нападали на французские аванпосты в Сан-Андреу и возле Бесоса, поэтому генерал Дюэм решил в наказание организовать атаку двумя колоннами. Первая, под командованием Дево, состояла из двух батальонов линейной пехоты, которые 10 октября пересекли Бесос в Монкада-и-Решак, а во второй, под началом полковника Гери, было два батальона и две роты. Микелеты в полном беспорядке бежали в картезианский монастырь Монталегре (Тиана), где их также атаковали и рассеяли. Французы захватили около двухсот пленных, шесть орудий и большое количество боеприпасов, а около тысячи человек были убиты и ранены.

11 октября. Атака на Гранольерс и Мольет 
После успешной атаки в предыдущий день генерал Дюэм решил атаковать линии снабжения противника в Гранольерсе. Прибыв на место, французы обнаружили, что жители сбежали, забрав провизию и уничтожив склад оружия и два орудия большого калибра. После демонстрации силы на дорогах Вика и Жироны 12 октября Дево ушёл в Мольет, где встретился с колонной примерно в 1,8 тыс. человек под командованием итальянского генерала Милошевица, состоящий из трёх батальонов и отряда итальянских касадоров, прикрывающих его отступление. Милошевиц приказал Дево разместить своих людей в Монкада-и-Решак, а сам отправился в Сан-Кугат-дель-Вальес.

Битва в Сан-Кугат 
Милошевиц занял Сан-Кугат-дель-Вальес без какого-либо сопротивления, но, покидая деревню, он столкнулся с развернутыми в боевом порядке испанскими войсками, пытающимися помешать его отступлению. В общей сложности у испанцев было около 3150 пехотинцев и 220 гусаров, присланных графом Раймоном Калдагесом из Молинс-де-Рей. В центре у итальянский генерал стоял батальон императорских гвардейцев, на правом фланге — неаполитанский батальон и касадоры, а на левом — итальянский батальон. Контрнаступление испанских гусар отсекло касадоров, и батальоны обоих французских флангов пришли в беспорядок, но в конце концов французской колонне с большим трудом удалось отступить к Монкада и воссоединиться с силами Дево. Войска Калдагеса не стали их преследовать их и вернулись в Молинс-де-Рей. В поражение при Сан-Кугата Дюэм потерял около 300 человек убитыми, ранеными и пленными, что вынудило его прекратить вылазки.

К испанским войскам прибывает подкрепление 
В конце октября в порту Таррагоны высадились остальная часть Балеарского гарнизона, ополченский полк Пальмы и швейцарский полк Бечарда, а испанская дивизия фельдмаршала Грегорио Лагуны была отпущена на свободу в Лиссабоне в соответствии с Синтрской конвенцией. Используя эти силы, маркиз дель Паласио подготовил амбициозный план по освобождению Барселоны, но был назначен в Центральную военную хунту и передал командование армией генерал-лейтенанту Хуану Мигелю де Вивес-и-Фелиу.

Новая Правая армия генерала Вивеса состояла из  человек, в том числе  пехотинца,  кавалеристов и  артиллеристов с  орудиями. Авангард Мариано Альвареса де Кастро состоял из 5,5 тыс. пехотинцев и 100 кавалеристов и должен был действовать в Эмпорда, в то время как основная часть армии состояла из 4 дивизий под командованием графа Калдагеса, Грегорио Лагуны, Гаспара Гомеса де ла Серны и Франсиско Миланса дель Боша; резерв в 770 пехотинцев, 80 кавалеристов и 50 артиллеристов был под началом главнокомандующего или майора Хайме Гарсии Конде (пехота) и Карлосу де Витте (кавалерия). Была надежда, что к армии успеет присоединиться пятая дивизия под командованием Луиса Ребольедо де Палафокс-и-Мельчи, маркиз Лазана, и шестая дивизия из Гранады под командованием Теодора фон Рединга.

Нападение на Барселону 
Зная о возможном подходе на помощь осаждённым колонны из Перпиньяна под командованием генерала Лорана Гувиона Сен-Сира, испанцы должны были принимать решения, не дожидаясь прибытия дивизий маркиза де Лазана и Теодора фон Рединга. Чтобы остановить Сен-Сира, у них было только 6 тыс. человек из авангарда Мариано Альвареса де Кастро, расположенных между крепостью Росас и рекой Флувия. Было решено собрать как можно больше войск, чтобы остановить колонну Сен-Сира и заставить гарнизон Барселоны голодать. 6 ноября генерал Вивес перенёс свою штаб-квартиру из Вильяфранка-дель-Пенедес в Марторель.

6 ноября на встрече военного совета Вивес изложил свой план изгнания французов из Барселоны, который заключался в нападении 8 сентября пятью колоннами. Колонна Миланса дель Боша, которая должна была покинуть Сан-Херони-де-ла-Муртра, и колонна генерала Грегорио Лагуны из Орты должны были встретиться у форта Пия и предъявить Дюэму ультиматум. Третья колонна под командованием полковника Гаспара Гомеса де ла Серна должна была наступать от Сан-Кугата к до Торре-де-ла-Виррейна, уничтожив французов в Грасии и Саррии; четвёртая колонна графа Калдагеса должна была атаковать форт и батарею Росаса и оккупировать Сантс; резервная колонна генерала Карлоса де Витте должна была пересечь Льобрегат в Корнелье и отрезать путь к отступлению войскам, которых Калдагес вытеснил бы с равнин возле Барселоны.

Все пять колонн составляли не более 12 тыс. человек, что было недостаточно для взятия укреплений Барселоны силой, а точная координация движения такого количества колонн была практически невозможна.

8 ноября началось наступление. Первой колонной, которая должна была первой атаковать противника, была колонна Калдагеса, которая оттеснила французов к Крытому кресту у ворот Сан-Антонио, но колонна генерала де Витте, который должен была помочь, отрезав французам путь к отступлению, не успела подойти вовремя, потому что ей потребовалось пересечь мост в Сан-Бой-де-Льобрегат. Подразделению полковника Гомеса де ла Серна удалось продвинуться до Саррии и Грасиа. Дивизия Лагуны захватила Сан-Андреу-де-Паломар и отбила контратаку бригады генерала Гулла, но затем отступила в форт Пий. В полдень колонна Миланса наконец пересекла Бесос в Сан-Адриу, чтобы присоединиться к Лагуне.

Дюэм, которому угрожали с обоих флангов, попытался остановить атаку слева, с одной стороны, усилив итальянскую дивизию 93-м французским линейным батальоном и эскадроном кирасиров, а с другой — приказав атаковать Калдагеса, вынудив испанцев покинуть в полдень Сантс и вернуться на исходную позицию на другом берегу Льобрегата, в то время как на правом фланге они продолжали удерживать Орту и Сан-Андреу-де-Паломар.

Последствия 
Днём 22 декабря Верховная хунта Каталонии покинула Вильяфранка-дель-Пенедес в ожидании неминуемого прибытия императорских войск, которые 21 декабря разгромили остатки испанской армии в Молинс-де-Рей и 29 декабря вернулись в Тортосу. Остальные силы Наблюдательного корпуса восточных Пиренеев были объединены с 7-м корпус французской армии Испании под командованием генерала Лорана Гувиона Сен-Сира, а генерал Дюэм остался губернатором Барселоны.

В марте 1809 года испанцы снова попытались заблокировать Барселону, и генерал Дево оттеснил их в Молинс-де-Рей, после чего французские войска дошли до монастыря Монсеррат и захватили его, но преследующие их испанцы разгромили французский отряд.

Примечания 

Сражения 1808 года
Сражения Пиренейских войн
История Барселоны
Сражения Франции
Сражения Испании
Сентябрь 1808 года
Октябрь 1808 года
Ноябрь 1808 года
Декабрь 1808 года